Miserere (инципит — «Miserere mei, Deus, secundum magnam misericordiam tuam») — мотет на текст псалма 50 итальянского композитора Григорио Аллегри. Написан во время понтификата папы Урбана VIII, вероятно, в 1630-е годы, для использования в Сикстинской капелле во время Тёмной утрени на Страстной неделе.

Miserere написано в технике alternatim: чётные стихи псалма распеваются на традиционный псалмовый тон (григорианская монодия), нечётные стихи (собственно музыка Аллегри) — многоголосная обработка той же монодии в технике итальянского фобурдона (преимущественно силлабика, с небольшим количеством имитаций). Произведение написано для двух хоров — пятиголосного и четырёхголосного.

История создания 
Мотет был написан около 1638 года. Он стал последним и самым популярным из 12 фобурдонов, использовавшихся с 1514 года в Сикстинской капелле. Согласно устоявшейся традиции, произведение было запрещено перекладывать и использовать (кроме специально оговоренных случаев) за пределами Сикстинской капеллы.

При этом к 1770 году появились три авторизованные копии партитуры. Первую сделал император Священной Римской империи Леопольд I, один из португальских королей и падре Джованни Батиста Мартини. Также на протяжении нескольких веков распространялась легенда, основанная на семейной переписке, согласно которой 14-летний Вольфганг Амадей Моцарт во время посещения Рима якобы сумел расшифровать произведение на слух. Эта легенда впервые была пущена в массы Чарльзом Бёрни в 1771 году и была опровергнута уже в XX веке. В 1831 году Феликс Мендельсон и Ференц Лист произвели транскрипцию на основе имевшихся источников XVIII и XIX веков. В результате этого запрет на распространение партитуры Miserere фактически сошёл на нет, и произведение стало одним из самых популярных а-капельных хоровых произведений католической ориентации среди исполняемых в наше время.

Примечания

Ссылки 
 

 Псалом 50 (Вульгата)
 
 

Христианская музыка
Псалтирь